Тенис је на програму Олимпијских игара био још на првим Играма у Атини 1896, где се задржао до Олимпијских игара 1924.

У том периоду тенис се играо 1896. и 1904. само у мушкој конкуренцији, појединачно и у паровима. 1900. су укључене и жене само појединачно и у мешовитим паровима. 1908. и 1912. се поред тениса на отвореном играо и тенис у дворани, 1908. наступали су мушкарци појединачно и у пару, а жене само појединачно, док је 1912. такмичење одржано и у мешовитим паровима. 1920. и 1924. играло се у свих 5 тениских дисциплина.

У периоду до Олимпијских игара 1988. тенис се налазио два пута на програму као демонстрациони спорт 1968. и 1984. После 1988. је редован на свим олимпијским играма и игра се у обе конкуренције, али без мешовитих парова до 2012.

1896, 1900, 1904, 1988. и 1992. поражени у полуфиналу нису играли меч за треће место, него су додељиване по две бронзане медаље у свим дисциплинама. 

д = демонстрациони спорт

Учешће земаља у тенису на Летњим олимпијским играма 
Стање након Олимпијских игара 2008.

Медаље по државама 
Стање после Олимпијски игара 2016.

Српски тенисери на олимпијским играма 

Једини српски тенисер који је узео олимпијску медаљу у тенису је Новак Ђоковић са бронзом из Пекинга 2008. Иако је био међу главним фаворитима за титулу на Олимпијским турнирима, Новак у следећа два наврата није успео да дође до медаље, оба пута га је надмудрио Хуан Мартин Дел Потро. У Лондону је изгубио у борби за бронзану медаљу, док је у Рију испао већ на старту такмичења. Од осталих српских тенисера Јанко Типсаревић је учествовао на два олимпијска турнира а најбољи резултат му је четвртфинале у Лондону 2012. године.

Код припадница лепшег пола, Јелена Јанковић и Ана Ивановић учествовале су на Олимпијским играма, а најбољи резултат је четвртфинале Јелене Јанковић на Олимпијским играма 2012. у Лондону и 2008. у Пекингу.

Правила на тениском турниру Олимпијских игара 
На летњим олимпијским играма мечеви се играју у два добијена сета. Тениски турнир Олимпијских игара у паровима захтева да оба члана буду из исте земље, тако да неколико врхунских професионалних парова не могу да се такмиче на Олимпијади. Најбоље рангирани играчи који су обично противници у професионалном такмичењу попут некада Бориса Бекера и Михаела Штиха или сада Роџера Федерера и Стана Вавринке правили су дубл искључиво за Олимпијске игре. За разлику од професионалних турнира у тенису где појединачни играчи добијају много више наградних средстава него у паровима, олимпијска медаља и за синглове и за дублове има сличан престиж.

Занимљивости 
Олимпијске игре у тенису игране су два пута у дворанским условима. Прво у Лондону 1908. године где је златну медаљу освојио управо Британац Артур Гор, затим је четири године касније његов успех у Стокхолму поновио Француз Андре Гобер.

Прву медаљу за тенисере са ових простора освојио је Горан Иванишевић у Барселони 1992. године. Он је бронзану медаљу поделио са Штефаном Едбергом.

Ако не рачунамо Монику Селеш која је играла под заставом Сједињених Америчких држава, ниједна тенисерка са ових простора никада није освојила медаљу на Олимпијским играма.

Рекордер по броју Олимпијских злата је Реџинал Доерти који је у периоду од 1900-1908. освојио чак три злата.

Једни од најбољих тенисера свих времена Роџер Федерер и Новак Ђоковић никада нису узели олимпијско злато у сингл конкуренцији.